Bevier ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bevier (Kentucky)
 Bevier (Missouri)

Personen:
 Gisela Bevier, deutsche Politikerin
 Stefan Bevier (1958–2018), deutscher Dirigent, Musiker und Konzertveranstalter

im NRHP gelistete Objekte:
 Bevier House, in Gardiner, New York, ID-Nr. 83001812
 Bevier Memorial Building, in Rochester, New York, ID-Nr. 73001201
 Bevier Stone House, in Marbletown, New York, ID-Nr. 02000135
 Bevier-Wright House, in Port Dickinson, New York, ID-Nr. 08000446